ITAB kan syfta på:

 Itab Shop Concept AB, butiksinredningsföretag, som grundades av Tord Johansson
 ITAB Trafiksystem, tidigare tillverkare av trafikljus
 Interfleet Technologys svenska dotterbolag Interfleet Technology AB